«Live» — перший концертний альбом канадо-бельгійської поп-співачки Лари Фабіан. У Канаді альбом вийшов 2 березня 1999, у Франції — 27 квітня 1999.

Список композицій

Видання двох CD

Видання одного CD

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Лара Фабіан ‎– альбом Live на discogs.com 
 Офіційний вебсайт Лари Фабіан 

Альбоми Лари Фабіан
Альбоми Polydor Records
Франкомовні музичні альбоми